Siersleben bezeichnet:

 Siersleben, ein Ortsteil der Stadt Gerbstedt in Sachsen-Anhalt

Siersleben ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Siersleben (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Tim Siersleben (* 2000), deutscher Fußballspieler